Alessandro Anzani, 1877-1956, coureur cycliste, pilote motocycliste italien du début de XXe siècle et fondateur d'une société de fabrication de moteurs de moto et d'avion ; 
 Simone Anzani, né en 1992, joueur italien de volley-ball.